Schieben steht für:

 Schieben (Würfelspiel), Würfelspiel

Ortschaften:
 Schieben, Ortsteil von Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt.
 Schieben (Kuhfelde), Ortsteil von Kuhfelde, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt